ŠOP Records (izg. ['ʃɔp], pisano z veliko, ker gre za kratico; včasih tudi Š.O.P. Records) je slovenska glasbena založba, ki se nahaja v Ljubljani. Izdaja zlasti "underground" in DIY amatersko glasbo, posneto brez profesionalnega snemalnega studia, pa tudi glasbo raznih eksperimentalnih in noise projektov.

Založba ne postavlja kriterijev glede kakovosti glasbe, ki jo izdaja. Zagovarja princip "naredi sam".

Zgodovina
Prva izdaja založbe je bil album Pesmi za mojo mamo izvajalcev Jozo Elektronik feat. DJ Potrebuješ, sestavljen iz dveh avantgardnih improviziranih kompozicij s kitaro in samplerjem. Kasneje so pri založbi izdajali tudi izvajalci, ki so pozneje postali na alternativni sceni popularnejši: indie rock izvajalec Jan Cizej v okviru projekta Morvern (in tudi njegovih stranskih projektov As Key Snjt in Bigdumbman) postpunk skupina Balans, Nina Hlebec, Črn škrat, industrial skupina U.Z.O. (Uho za oko), eksperimentalni vaporwave projekt Drone Emoji, rap projekt Fatter (parodija skupine Matter) in drugi.

Balans in Drone Emoji sta leta 2020  zapustila ŠOP Records in izdala studijska albuma pri drugih založbah.

Kompilacije Sounds from Slovenian Bedrooms
Založba izdaja tudi kompilacijske sampler albume, naslovljene Sounds from Slovenian Bedrooms. Do sedaj so izšli štirje:
 Sounds from Slovenian Bedrooms: ŠOP Greatest Hits (2018)
 Sounds from Slovenian Bedrooms II (2019)
 Sounds from Slovenian Bedrooms III α (2020)
 Sounds from Slovenian Bedrooms III Ω (2020)
Sounds from Slovenian Bedrooms IV (2021)

Sklici

Slovenske glasbene založbe
Podjetja, ustanovljena leta 2013